J69 peut faire référence à :

Aéronautique  
 Teledyne CAE J69, un turboréacteur américain produit par Continental Aviation and Engineering.

Domaine militaire 
 , un dragueur de mines de la Classe Halcyon de la Royal Navy ;
 , un dragueur de mines de la Classe Bangor de la Royal Canadian Navy ;

Sciences 
 Mathématiques 
 Dodécaèdre tronqué parabiaugmenté (J69), une figure géométrique.

 Médecine 
 Pneumopathie due à des substances solides et liquides, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres